Eisenhower ist der Familienname folgender Personen:

 Dwight D. Eisenhower (1890–1969), US-amerikanischer General, 34. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (1953–1961)
 John Eisenhower (1922–2013), US-amerikanischer Politiker, Armeeoffizier und Autor 
 Mamie Eisenhower (1896–1979), ehemalige First Lady der USA

Eisenhower steht für:
 Eisenhower-Prinzip, ein Prinzip, anstehende Aufgaben in Kategorien einzuteilen, um wichtige Dinge zuerst zu erledigen und unwichtige auszusortieren
 USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), ein Flugzeugträger der Vereinigten Staaten von Amerika

im NRHP gelistete Objekte:
 Eisenhower Bridge, in Milton, Iowa, ID-Nr. 98000478
 Eisenhower Home, in Abilene, Kansas, ID-Nr. 71000306
 Eisenhower National Historic Site, in Gettysburg, Pennsylvania, ID-Nr. 67000017
 Mamie Doud Eisenhower Birthplace, in Boone, Iowa, ID-Nr. 78003544
 Eisenhower Birthplace, in Denison, Texas, ID-Nr. 16000718

Siehe auch:
 Eisenhauer
Icenhower Ridge